Cowboy Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cowboy Mesa (Colorado)	
 Cowboy Mesa (New Mexico)